Es gab verschiedene Belagerungen von Syrakus:
 Belagerung von Syrakus (415–413 v. Chr.) durch die Athener während der Sizilienexpedition
 Belagerung von Syrakus (214–212 v. Chr.) durch die Römer während des zweiten Punischen Kriegs
 Belagerung von Syrakus (827–828) durch die Aghlabiden
 Belagerung von Syrakus (868) durch die Aghlabiden
 Belagerung von Syrakus (877–878) durch die Aghlabiden